De Allsvenskan 2007 was het 83ste seizoen van de hoogste Zweedse voetbalafdeling, die werd opgericht in 1924. De competitie begon op 6 april en eindigde op 28 oktober 2007. 

IFK Göteborg won de landstitel onder leiding van trainer-coaches Jonas Olsson en Stefan Rehn. Het betekende het achttiende landskampioenschap uit de clubgeschiedenis en het eerste sinds 1996. Kalmar FF eindigde als tweede, met slechts één punt achterstand.

IF Brommapojkarna degradeerde rechtstreeks naar de Superettan. Dit seizoen kende slechts één degradant omdat de competitie voorafgaand aan het seizoen 2008 werd uitgebreid van veertien naar zestien clubs. Daardoor werden ditmaal ook geen play-offs promotie/degradatie gespeeld.

Topscorers werden Razak Omotoyossi en Marcus Berg, die beiden veertien keer scoorden. De laatste werd gedurende het seizoen (augustus) verkocht aan FC Groningen. Hij nam bij die club de plaats in van de naar AFC Ajax vertrokken Luis Suárez.

In de 182 gespeelde wedstrijden werd in totaal 466 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,56 doelpunt per wedstrijd.

Resultaten

Eindstand

Landskampioen IFK Göteborg plaatst zich voor de UEFA Champions League 2008/09  (tweede kwalificatieronde)
Kalmar FF en Djurgårdens IF plaatsen zich voor de UEFA Cup 2008/09
IF Elfsborg plaatst zich voor de UEFA Intertoto Cup 2008
IF Brommapojkarna degradeert rechtstreeks naar Superettan

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2007 in alle 26 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Svenska Cupen 2007
Zweeds voetbalelftal in 2007

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2007